Goud(III)fluoride
Goud(V)fluoride